FWA pode referir-se a:

 LMDS – Fixed Wireless Access, uma tecnologia wireless;
 Football Writers' Association – Associação de jornalistas de futebol da Inglaterra.

Desambiguações de siglas